La A Lyga 1991-92 fue la segunda edición del torneo de fútbol más importante de Lituania tras su independencia de la Unión Soviética y que contó con la participación de 14 equipos.

El FK Zalgiris gana su segundo título consecutivo.

Resultados

Clasificación

Partidos

Enlaces externos 
RSSSF

1991
Fútbol en 1991
Lituania en 1991
Lituania en 1992
Fútbol en 1992